Popeşti je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Cluj, pritoka je rijeke Nadăş. 

Protječe kroz istoimeno selo Popeşti i selo Coruşu.

Rijeke Rumunjske